Epworth, puede referirse a:

 Lugares:
 Epworth (Lincolnshire), localidad del Reino Unido.
 Epworth (Iowa), localidad de Iowa, Estados Unidos.
 Epworth (Zimbabue), localidad de Harare, Zimbabue.

 Personajes:
 Paul Epworth, músico y productor británico.

 Otros usos:
 Escala de Somnolencia Epworth, Cuestionario que intenta medir la somnolencia diurna.